Il doppio del torneo di tennis Ordina Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Hendrik Jan Davids e Paul Haarhuis che hanno battuto in finale Richard Krajicek e Jan Siemerink 6-3, 7-6.

Teste di serie

 Guy Forget /  Jakob Hlasek (primo turno)
 John McEnroe /  Michael Stich (quarti di finale)

 Jeff Brown /  Shelby Cannon (primo turno)
 Michiel Schapers /  Roger Smith (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ordina Open 1991
ATP Tour 1991